Uma parede de domínio é um tipo de soliton topológico que ocorre sempre que uma simetria discreta é quebrada espontaneamente. As paredes de domínio também são algumas vezes chamadas de kinks (torções) em analogia com a solução de torção intimamente relacionada do modelo Sine-Gordon ou modelos com potenciais polinomiais. Paredes de domínio instáveis também podem aparecer se a simetria discreta espontaneamente quebrada for aproximada e houver um falso vácuo.

Um domínio (hipervolume) é estendido em três dimensões espaciais e uma dimensão de tempo. Uma parede de domínio é o limite entre dois domínios vizinhos. Assim, uma parede de domínio é estendida em duas dimensões espaciais e uma dimensão de tempo.

Exemplos importantes são:

 Parede de domínio (magnetismo), uma interface que separa domínios magnéticos
 Parede de domínio (óptica), para paredes de domínio em óptica
 Parede de domínio (teoria das cordas), uma singularidade teórica bidimensional

Leitura adicional 
Vachaspati, Tanmay (2006). Kinks and Domain Walls: An Introduction to Classical and Quantum Solitons. Cambridge University Press.

Cronologia do Universo
Astrofísica
Estrutura em grande escala do universo